Новогольеланское сельское поселение — муниципальное образование в Грибановском районе Воронежской области.

Административный центр — село Новогольелань.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Новогольелань,
 село Новоспасовка,
 село Хомутовка.

Примечания 

Муниципальные образования Грибановского района
Сельские поселения Воронежской области